La frase inglese Over the Hills and Far Away (letteralmente, "oltre le colline e lontano") può riferirsi a:

 Over the Hills and Far Away – brano tradizionale inglese
 Over the Hills and Far Away – traccia dell'album Houses of the Holy dei Led Zeppelin del 1973
 Over the Hills and Far Away – singolo di Gary Moore del 1986, dall'album Wild Frontier
 ne hanno realizzato una cover i Nightwish (con la voce del soprano Tarja Turunen) e i Thyrfing
 Over the Hills and Far Away – traccia dell'album First Chapter dei The Mission del 1987
 Over the Hills and Far Away – album dei Nightwish del 2001
 Over the Hills and Far Away – verso della canzone The Magical Bird In The Magical Woods dall'album Sleep Has His House dei Current 93 del 2000